Его Величества Корабль «Инде́вор» ( — «усилие») — первый корабль, которым командовал британский исследователь, картограф и первооткрыватель XVIII столетия капитан Джеймс Кук. Этот корабль Кук использовал в своей первой экспедиции.

История создания 
«Индевор» появился в 1764 году. Он был построен в доках приморского городка Уитби для перевозки угля и назывался «Граф Пемброк». Таким образом, и Джеймс Кук и его корабль начали свою «морскую жизнь» в одном месте.

Корабль принадлежал к разряду «кет-билт» — судов с прямым широким носом. В документах первого плавания Джеймса Кука «Индевор» неизменно называют барком. Особенностями корабля были три мачты, прямые паруса на фок-мачтах и грот-мачтах и бизань без реев. На корабле было 22 пушки, из них 12 на поворотных лафетах. Первый биограф знаменитого мореплавателя, его современник Киппис утверждал, будто Кук сам выбрал «Индевор» в период подготовки к экспедиции, хотя современные исследования склонны утверждать, что корабль был подобран случайно и без участия Кука. Агенты Корабельной палаты (Navy Board) приобрели судно у владельца 28 марта 1768 года, причём когда покупатели осматривали корабль в Дептфордских доках, оказалось, что обшивка, мачты и такелаж требуют основательного ремонта.

В Дептфорде специально для «Индевора» построили командирский катер, баркас и ял. Катер предназначался для поездок на берег капитана и офицеров, баркас для подвозки на корабль воды, дров и припасов.

«Индевор» обладал хорошими мореходными качествами, и капитан Кук отмечал, что судно при ветре в один-два румба позади траверза (крутой бакштаг) следует со скоростью 7,4 узла. «Этот корабль — хороший ходок и лёгок в управлении»", — писал Кук. Серьёзные испытания в Коралловом море, когда «Индевор» получил большую пробоину, корабль выдержал с честью. Но и у «Индевора» были свои недостатки, например отсутствие медной обшивки, предохранявшей деревянный корпус корабля от разрушительной работы корабельных червей.

«Индевор» также был первым судном, с которого точно смогли определить долготу. Это подтверждают навигационные таблицы. Он был первым кораблём, совершившим столь длительный рейс, во время которого от цинги не погиб ни один человек, тогда как цинга в то время губила большинство мореплавателей.

Обстоятельства экспедиции Кука пагубно сказались на состоянии судна. 11 июня 1772 года, после четырёхлетнего путешествия, когда «Индевор» вернулся в Лондонский порт, он представлял собой жалкое зрелище.

Дальнейшая судьба 

Существовали две версии того, что же произошло с легендарным барком. По одной — парусник окончил свои дни на Темзе. Согласно другой версии, корабль после кругосветного плавания продали французу-торговцу, переименовавшему его в La Liberté (рус. «Свобода»). Француз, в свою очередь, переправил его в Северную Америку, чтобы использовать как китобойное судно. В Америке барк был сильно повреждён британским кораблём. Его останки захоронили совладельцы в Ньюпорте.

Корабль был обнаружен на дне океана у берегов Ньюпорт-Харбора исследователями из организации Marine Archaeology Project 3 мая 2016 года.

В культуре 
 В честь первого корабля Джеймса Кука был назван командный модуль космического корабля «Аполлон-15». В ходе его полёта была осуществлена четвёртая высадка людей на Луну.
 Корабль «Индевор» изображён на новозеландской монете номиналом 50 центов.
 Существует действующая полноразмерная реконструкция «Индевор». Принадлежит Австралийскому национальному морскому музею.
В честь корабля был назван шаттл "Индевор",заменивший разрушенный в катастрофе шаттл "Челленджер".

См. также 
 Великие географические открытия

Примечания

Источники 
 Я. М. Свет, Мореплаватель туманного Альбиона. Джеймс Кук, Москва, 1963.

История XVIII века
Суда, совершившие кругосветные путешествия
Научно-исследовательские суда Великобритании
Барки
Эпоха Великих географических открытий
Суда по алфавиту